Santiagoön kan syfta på:

 Santiago, Kap Verde – en av öarna i ögruppen Sotavento
 Santiagoön, Galápagos – en ö i ögruppen Galápagosöarna